

Sigle 
 Japanese Sign Language  – lingua dei segni giapponese
 Japan Soccer League
 Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises  – federazione giovanile di partito lussemburghese

Codici 
 JSL  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlantic City Steel Pier (Stati Uniti)